Johann Herrenschwand ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton von Herrenschwand (1764–1835), Schweizer Militärperson und Politiker
 Johann Friedrich von Herrenschwand (1715–1798), Schweizer Arzt
 Johann Jakob Herrenschwand (1753–1815), Schweizer Jurist und Politiker